Pułki piechoty noszące numer „180”:

Wojska Polskiego
 180 Pułk Piechoty (1939)

Armii Cesarstwa Niemieckiego
  (1897–1919)

Armii Imperium Rosyjskiego
  (1811–1918)